André Lallemand (1904-1978) – astronomo francese
 Cratere Lallemand – cratere lunare